Bødal är en glaciär i Stryns kommun i Norge. Bødalen är en arm av Jostedalsbreen som täcker stora delar av Stryns kommun. På sommaren pågår där glaciärvandring.

Glaciärer i Norge
Stryns kommun